Прайм-тайм премия «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале» ежегодно вручается Американской телевизионной академией одной из номинированных на нее актрис за выдающееся исполнение гостевой роли в драматическом телесериале, транслирующемся в прайм-тайм.

Впервые премия в данной категории была вручена 19 мая 1975 года на 27-ой церемонии награждения премией «Эмми» актрисам Зоре Ламперт за роль в сериале «Коджак» и Клорис Личмен за роль в сериале «Шоу Мэри Тайлер Мур». С 1975 по 1978 годы премия вручалась актрисам и драматических, и комедийных сериалов. В течение трех лет (1976—1978) премия была разделена на две подкатегории: «Лучшая приглашённая актриса в драматическом или комедийном телесериале» и «Лучшая приглашённая актриса второго плана в драматическом или комедийном телесериале». В 1979—1985 годах премия в данной категории не вручалась. В 1986 году категория вернулась в список награждения и стала называться «Лучшая приглашенная роль в драматическом телесериале»; в период с 1986 по 1988 годы премия не имела половых различий и вручалась как актёрам, так и актрисам. В 1989 году премия была разделена на мужскую и женскую категории и получила свое современное название.

За все время существования премии ее получили 33 актрисы и 1 актёр. Актриса Черри Джонс — последняя на данный момент обладательница премии; она получила ее за роль Энни в сериале «Рассказ служанки». Актрисы Клорис Личмен, Элфри Вудард, Ширли Найт, Аманда Пламмер, Патриша Кларксон и Марго Мартиндейл завоевали большинство наград в категории «Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале»; они являются двукратными обладателями премии. Актрисы Элфри Вудард и Сисели Тайсон пять раз номинировались на премию как лучшие приглашённые актрисы в драматическом телесериале; это рекордное количество номинаций в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию «Эмми» в категории «Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале».

1970-е

1980-е

1990-e

2000-e

2010-e

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным синим шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Выбор телевизионных критиков» лучшему приглашённому исполнителю в драматическом сериале
 Премия «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана — мини-сериал, телесериал или телефильм
 Премия Гильдии киноактёров США за лучшую женскую роль в драматическом сериале
 Премия Ассоциации телевизионных критиков за личные достижения в драме

Примечания 

Приглашённая актриса в драматическом сериале
Награды актрисам